L’agence d'architecture Dominique Coulon & Associés est implantée au cœur de Strasbourg.  Dominique Coulon, accompagné de son associé Steve Lethos Duclos et de leur équipe, œuvre sur de nombreux programmes très différents, principalement dans le domaine public: médiathèque, école de musique, salle de spectacle, groupe scolaire, piscine, équipements sportifs, EHPAD ou logements.

Réalisations 

 2022, Médiathèque Animu, Porto-Vecchio
 2021, Groupe scolaire du Moulon, Plateau Saclay, Gif-sur-Yvette
 2021, Groupe scolaire Simone Veil, Villejuif
 2020, Médiathèque et parc Maureau, Pélissanne 
 2020, Groupe scolaire Olympe de Gouges, Gidy 
 2020, Groupe scolaire René Beauverie, Vaulx-en-Velin 
 2019, Café, Strasbourg 
 2018, Marché couvert et espace d'exposition, Schiltigheim 
 2018, Logements pour personnes âgées, Huningue 
 2017, Salle de spectacle Allende et studios de répétition, Mons-en-Baroeul 
 2017, Centre sportif des Droits de l'Homme, Strasbourg 
 2017, Théâtre Théodore Gouvy, Freyming-Merlebach 
 2016, Logements et bureaux, Strasbourg 
 2016, Médiathèque 3ème Lieu, Thionville 
 2015, Gymnase, trois logements et un CIO, Clamart 
 2015, EHPAD et FAM, Orbec 
 2015, Groupe scolaire Simone Veil, Colombes 
 2015, Groupe scolaire André Malraux, Montpellier 
 2015, Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre Henri Dutilleux, Belfort 
 2015, Multi-accueil, Buhl 
 2015, Centre d’art et de congrès, Pôle Intergénérationnel et Office de Tourisme, Venarey-Les Laumes 
 2014, Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 92 lits, Pont-sur-Yonne 
 2014, Restructuration et extension de la piscine Henri Wallon, Bagneux 
 2013, Tribunal d’Instance et Conseil de prud’hommes, Montmorency 
 2013, Pôle multiculturel, médiathèque et salle de spectacles, Isbergues
 2013, Restructuration du groupe scolaire Saint-Jean, Strasbourg
 2010, Médiathèque, Anzin
 2010, Groupe scolaire Joséphine-Baker, La Courneuve
 2010, Maison d’accueil spécialisé, Mattaincourt
 2009, Conservatoire de musique, Maizières-les-Metz
 2008, Restructuration de la crèche Édouard Robert, Paris XII
 2007, Restructuration de la Cité Administrative, Strasbourg
 2007, Centre dramatique national, Montreuil
 2007, École maternelle, Marmoutier
 2005, Groupe scolaire Martin Peller, Reims
 2004, Restaurant universitaire, Strasbourg
 2003, Construction et extension du Lycée Leclerc, Saverne
 2001, École maternelle Sculpteur Jacques, Reims
 1999, Centre de long séjour, maison de retraite et extension d'hôpital, Ingwiller
 1996, Collège Pasteur, Strasbourg

Prix et récompenses notables 

 2022, Grande Médaille d'Or de l'Académie d'Architecture
 2022, Troisième prix du Re Thinking the Futur Awards 2022, pour le groupe scolaire du Moulon sur le plateau Saclay de Gif-sur-Yvette
 2021, Lauréat du Architizer A+Firm Awards 2021, catégorie "Best in Europe"
 2021, Nominé pour Die Schönsten Deutschen Bücher 2021, pour la monographie de l'agence 'Traversées/Crossings'
 2020, Lauréat des Rubans du Patrimoine pour la Médiathèque 'Pierre Bottero', parc et passage à Pélissanne dans la catégorie départementale
 2019, Lauréat du Trophée Béton Pro pour la Salle de spectacle Salvador Allende et studios de répétition à Mons-en-Baroeul
 2019, Lauréat Geste de bronze au Prix du Geste d'Or, pour le Marché couvert et espace d'exposition à Schiltigheim
 2019, Nominé au European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award pour le Théâtre Théodore Gouvy à Freyming-Merlebach
 2018 Lauréat du 1er prix AIT Award 2018, pour le groupe scolaire Simone Veil à Colombes dans la catégorie éducation
 2018, Nominé au Prix de l'Équerre d'argent pour le théâtre Théodore Gouvy à Freyming-Merlebach, dans la catégorie culture, jeunesse et sport
 2017, Lauréat du Trophée Eiffel d'architecture acier pour la Médiathèque [3eme Lieu] à Thionville dans la catégorie divertir
 2017, Nominé au European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award pour l'EHPAD et FAM à Orbec
 2016 Co-Lauréat, du Palmarès 2015-2016 de l’Architecture et de l’aménagement urbain d’Alsace - DRAC d’Alsace et le CAUE67 pour le groupe scolaire St.Jean à Strasbourg
 2014, Lauréat du prix spécial du jury du "Palmarès de la Construction Durable" par le CAUE 95, pour le palais de justice de Montmorency
 2009, Nominé, au European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award pour le Centre Dramatique National de Montreuil
 2008, Nominé, au BSI Swiss Architectural Award pour le Centre Dramatique National de Montreuil
 2008, Lauréat du European Concrete Award de l’ECSN, pour le Centre Dramatique National de Montreuil
 2006, Lauréat du 3ème Florilège d'Etablissements d'Enseignement Exemplaires" du PEB organisé par l’OECD pour le groupe scolaire Martin Peller à Reims
 2003, Nominé au Prix de l'Équerre d'argent pour l’extension du lycée Leclerc à Saverne
 2002, Nominé, au Prix de l'Équerre d'argent pour l’école maternelle Sculpteurs Jacques à Reims
 1999, Nominé au Prix de l'Équerre d'argent pour l’hôpital à Ingwiller
 1997, Lauréat du Prix de la première oeuvre de l'Equerre d'argent pour le collège Pasteur à Strasbourg
 1990, Mention spéciale du jury, Maison du Japon à Paris

Monographies 

 Dominique Coulon, Traversées / Dominique Coulon, Crossings, Barcelona: Actar Publishers, 2021, 352 p. (anglais ou français)
 Dominique Coulon & Associés, Arquitectura 1996 - 2019, Valencia: General de Ediciones de Arquitectura, 2019, 338 p. (TC Cuadernos, Série Dedalo; n° 140) (espagnol, anglais et français)

Publications notables 

 Regnier, Isabelle (14 septembre 2022). "À Porto-Vecchio, la petite médiathèque de Dominique Coulon réenchante le paysage". Le Monde
 Scoffier, Richard (décembre 2021- février 2022). "Entre les arbres. Médiathèque, Porto-Vecchio" et "Concours pour le réaménagement de l’Hôtel des postes de Metz". d’Architectures, no 295. (L’annuel 2021 des agences d’architecture)
 (14 juin 2019), Le théâtre, un phare dans la ville, Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, no 6018, p. 64
 (février 2018), Divisare books: Eugeni Pons, Offices and housing in Strasbourg, Dominique Colon & associés, no 130
 (avril 2018), Architectural Concep, Dominique Coulon et associes. Concept, Vol 228, p. 64
 (juin juillet 2016), The world of Dominique Coulon. Mark: Light + Colour + Volume, no 62
 (2016), C3 Special: Familiarizing Adventure Space for Kids
 (octobre 2016), id+c, no 266
 Chadwick, Peter (mai 2016), This Brutal World, ed. Phaidon
 (juin 2016) Construction Moderne, no 148
 Chessa, Milena (18 décembre 2015) Une Première œuvre, et après: Dominique Coulon. Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, no 5847, p. 74-78.
 (octobre 2005) d'architectures, no 149
 (octobre 2006) Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, no 5370
 Chessa, Milena (octobre 2007) "Dominique Coulon, professeur et praticien". Le Moniteur.fr, AMC no 173, p. 92-96.

Notes et références 

Agence d'architecture ayant son siège en France